BCE est un sigle qui peut faire référence à :
 Banque-Carrefour des Entreprises, un registre central des entreprises en Belgique ;
 Banque centrale européenne ;
 Before Common Era, (en français, avant l'ère commune), un suffixe indiquant des dates antérieures à l'année zéro ;
 Béji Caïd Essebsi (1926-2019), président de la République tunisienne du  au ;
 Bell Canada Entreprises, un groupe de télécommunications canadien ;
 Banque commune d'épreuves, un concours de l'enseignement supérieur français ;
 Base centrale des établissements,  un répertoire national des établissements d'enseignement, maintenu par le Ministère de l'Éducation nationale, en France ;
 Banco Central del Ecuador, la banque centrale de l'Équateur; 
Boundary-Control-Entity (en français, Entité-Contrôle-Frontière) un patron d'architecture dans le domaine du génie logiciel.

BCE est un code qui peut faire référence à :
 , dans l'Utah aux États-Unis.